Bölkum bezeichnet einen Ortsteil von

 Ruppichteroth, siehe Bölkum (Ruppichteroth) und
 Wülfrath, siehe Bölkum (Wülfrath).